Ел Роблар има више значења:

 Ел Роблар (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Роблар (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Роблар (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Роблар (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Роблар (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Роблар (Сан Андрес Дураснал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Роблар (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Роблар (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Роблар (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Роблар (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Роблар (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Роблар (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику